Пехштейн, Макс (1981—1955) — немецкий художник, экспрессионист.
 Пехштейн — разновидность вулканического стекла иногда называемая смоляным каменем.

См. также 
 Пехштайн